Благодійна організація «Харківський єврейський благодійний фонд  Хесед – Шааре Тіква» (, ) — недержавна та неприбуткова благодійна організація, що розташована в місті Харкові, за адресою: вулиця Тобольська, 46 (Центр «WOHL»), 2-ий поверх.

ХБЄФ "Хесед — Шааре Тіква" був заснований в листопаді 2001 року.

Засади роботи фонду 
Робота фонду заснована на трьох засадах: 
 Участь всієї громади в наданні допомоги кожному з її членів (багатовікова єврейська традиція колективної відповідальності один за одного);
 Зв'язок з єврейськими традиціями і національними духовними цінностями;
 Робота на добровільних засадах — волонтерство.

Фонд "Хесед – Шааре Тіква" — велика благодійна організація, співробітники якої піклуються про 8'500 підопічних Харкова і області. Це пенсіонери, інваліди, діти групи ризику і члени їх сімей. У Хеседі працюють 14 соціальних програм, мета яких —
поліпшення якості життя клієнтів. Система опіки дозволяє людям гідно жити, а також сприяє набуттю своєї національної самосвідомості, розвиває общинний рух, дає людям упевненість в тому, що їх не залишать в біді. Особлива увагу приділяється роботі з дітьми та їх батьками, залучається молоде покоління громади до волонтерського руху.

Програми

Бібліотека 
Бібліотека Фонду є невід'ємною і складовою частиною життя підопічних Хеседа. Послугами бібліотеки користуються 1100 підопічних читачів. 

Бібліотечний фонд налічує близько 500 примірників книг і брошур. Це література, яка дозволяє вивчати культуру, історію, традиції єврейського народу, а також книги різні за жанром і змістом. 
Бібліотека має в своєму розпорядженні 10-ти томние видання Єврейської енциклопедії, є підбірка літератури з єврейської тематики, історії та традицій єврейського народу. 

Бібліотека підписана на 22 періодичних видання, серед них журнали: «Смена», «Караван истории», «Женский журнал», «60 лет не возраст»; газети: «Аргументы и факты», «Факты», «Еврейские вести», «Здоровый образ жизни», «Время», «Долгожитель», «Век». 

У функції бібліотеки входять не тільки видача книг і періодичних видань, а й проведення різних масових заходів. Таких як літературно-музичні вітальні, творчі вечори. Створено Клуб любителів книги і Клуб поетів Хеседа, проводяться бесіди з групою людей з вадами слуху.

Програма також об'єднує євреїв-ветеранів, учасників Другої світової. Організовує свята, вечори пам'яті, зустрічі з молоддю та ін. У 2013 році групою ветеранів була видана "Книга Пам'яті".

Дитяча програма 
«Дитячий денний центр» розпочала свою роботу 16 липня 2003 року.
Мета програми — навчання дітей ефективному міжособистісній взаємодії, розвиток функцій, що сприяють поліпшенню навчання, розвиток соціальної адаптації, надання психологічної підтримки, навчання роботі на комп'ютері, долучення до єврейських традицій.

Під час перебування в Дитячому центрі з дітьми проводять заняття методисти-психологи, вихователі, волонтери-вчителя, логопед-дефектолог і дитячий патопсихолог. Також «Дитячого денного центру» проведить занять з батьками, вони включають: юридичні, медичні консультації, робота з психологом і вивчення єврейських традицій сім'ями

Програма Дитячий центр веде свою роботу за наступними напрямками:
 «Дитячий SOS» - програма для надання допомоги дітям в екстрених ситуаціях. 
Програма "Дитячий SOS" або «Екстрена допомога дітям», призначена для надання допомоги хворим дітям, дітям-сиротам. Рішення приймаються спеціальною комісією. Діти отримують наступну допомогу: видається реабілітаційне обладнання, медикаменти, одяг, необхідні предмети побуту, предмети гігієни, видається додаткове харчування.
 «Дитячий денний центр» — програма для дітей з особливими потребами, в тому числі група дітей дошкільного віку від 4 до 6 років, які не відвідують дитячі дошкільні установи (підготовка до школи). Індивідуальні та групові заняття проводять методист-психолог, вихователь, волонтери-вчителя, логопед-дефектолог і медичний психолог, соціальні педагоги та репетитори.
 «Харчування» — забезпечення гостронужденних дітей продуктами харчування, в т.ч. дієтичними.
Програма «Медицина» - значна допомога в придбанні медикаментів, організація і підтримка при медичному обстеженні.
Курси англійської мови для дітей з 12 до 18 років
  «Тренінг спілкування для підлітків»
  «Підготовка до вступу в ВНЗ»
 Творчий клуб «Креатив»
  «Екскурсії»

Медичні програми 
У програмі обслуговуються близько 1500 чоловік.
 «Медицина»
Деякім підопічним здійснюється допомога в придбанні необхідних медикаментів відповідно до критеріїв і допомогу в придбанні лікарських препаратів в разі стаціонарного лікування. 

У програмі періодично розглядаються питання надання допомоги в стоматологічному протезуванні і операцій по заміні кришталика при катаракті. Також розглядаються питання надання допомоги підопічним в надзвичайних ситуаціях.

 «Прокат реабілітаційного обладнання»
Співробітники фонду забезпечувають підопічних Харківського необхідними засобами реабілітації, використання яких допоможе вести незалежний спосіб життя і самостійно здійснювати різні види повсякденної діяльності. Програма допомагає багатьом, раніше прикутим до ліжка, людям долати наслідки важких захворювань і знаходити рухливість, повертаючись до активного способу життя в сім'ї і суспільстві.

Програма також надає допомогу слабким зором і сліпим підопічним. Вони отримують лупи, годинник що говорять, тростини, магнітофони, аудіо-книги. Для людей з вадами слуху підопічних купуються слухові апарати і навушники

Культурні програми 
Ще одним аспектом діяльності Фонду є культурні програми:
 Програма «Їдишкайт»
У Фонді приділяється велика увага духовним аспектам, відродженню традицій єврейського життя. Хесед допомагає підопічним повернутися до своїх власних коренів, відродити в своїх будинках єврейський спосіб життя. Це є невід'ємною складовою частиною кожного із заходів: днів народження, вечорів зустрічей в Теплих будинках, зустрічі Шабата, єврейських свят. 
Тут вивчають національну єврейську кухню, проводять вечори єврейського гумору, тематичні вікторини, відвідують синагогу або запрошують до себе рабинів синагоги, вивчають філософію і історію іудаїзму, єврейський календар, відзначають Рош Ходеш, проводять навчальні Шаббати і Седери, подорожують по єврейських місцях Харкова, знайомляться з творами єврейських мудреців і діяннями пророків.

У Хеседі прагнуть, щоб кожен єврей міста і області був залучений в єврейське життя громади, зробив крок до себе, свого коріння, своєї спадщини.

 «Денний Центр»
Центр здійснює соціально-психологічну реабілітацію літніх, в тому числі малорухомих клієнтів Фонду, одиноких, які пережили втрату близьких або з інших причин втратили соціальні зв'язки.

Хесед пропонує своїм підопічним комплекс різноманітних заходів різного спрямування: екскурсії, походи в театр, лекції, бесіди, заняття про здоровий спосіб життя та ін. Як що є необхідність доставка підопічних з дому в Хесед і назад здійснюється транспортом фонду. 

Тематика зустрічей Денного центру найрізноманітніша: історія єврейського народу, єврейських традицій і свята, огляд єврейської періодики, Харків єврейський і відомі харків'яни, культурно-освітні бесіди, музичні програми, поетичний салон, творчі та авторські зустрічі, заняття з оздоровлення, лекції та бесіди про здоровий способі життя і правильне харчування, знайомство з основами законів кашрута та інш.

 «Тіква»
Група молодих людей з особливими потребами. 
Основною метою даного проекту є покращення якості життя молодих людей за допомогою соціально-психологічної адаптації до реалій сучасного життя.

Проект працює за такими напрямками: індивідуальна і групова робота з психологом, навчання на спеціалізованих професійних курсах, ознайомлення з єврейськими традиціями та святами, інтелектуальні ігри та вікторини, відвідування театрів, виставок, музеїв та інш.

Кожен учасник програми має можливість відчути себе в колі «своїх», вільно висловлювати свої думки і почуття, знайти друзів і найголовніше — долучитися до життя громади.

 «Адар»
Це дружний, міцний, згуртований танцювальний колектив, який користується величезною популярністю у підопічних. Сюди приходять люди, яким хочеться висловити себе в танці, хочеться бути активними не дивлячись на вік.

 «Перлина» (Жемчужина)
Колектив танцювальних постановок, що змішує у своїх виступах танець, спів та мовний жанр, наповнюючи номери глибоким сенсом та емоціями. 

 «Авіталь»
Колективу народного єврейського танцю, учасники якого розучують нові постановки, розвиваються, активно працюють над пластикою і розтяжкою, що б радувати своїми виступами.

 «Комп'ютер для всіх»
Тут кожен має можливість навчитися знаходити необхідну йому інформацію: стежити за новинами, знайомитися з літературними новинками, слухати улюблену музику, переглядати фільми. Волонтери знаходять матеріали для своїх лекцій і практичних занять. Творчі люди можуть розміщувати свої твори на спеціалізованих сайтах, отримувати відгуки та обмінюватися враженнями. Також можна поспілкуватися зі знайомими і родичами які мешкають далеко, навіть закордоном за допомогою Skype або соцмереж.

 «Клуб»
Клуб — центр культурного життя. У ньому поєдналися соціальний, освітній та культурно-масовий напрямки: спів, танці, гра на музичних інструментах. 
Для величезної кількості підопічних, що приходять на Шабати, свята, "вогники", літературно-музичні вітальні, Клубом організовуються не тільки концертні програми, але і проводиться робота по збагаченню знаннями в області єврейської культури, традицій. Програма є для всіх клієнтів відвідувати і брати активну участь в заходах і кружках: зустріч Шабата, дискусійний кіно-клуб, гуртки вишивання, любителів інтелектуальних ігор, східних танців, хоровий і танцювальний гуртки, гурток з вивчення івриту і англійської.

Спонсори та донори 
 Американський єврейський об'єднаний розподільчий комітет «Джойнт»
 «Конференцієя з матеріальних претензій до Німеччини» (Claims Conference)
 WJR фонд «Всесвітня єврейська взаємодопомога»

Джерела 
 Про проекти фонду на hesed.org.ua

Посилання 
 офіційна Сторінка /
 акаунт /
 відкрита група /
 /
 /
 /
 /
 /
 /

Примітки

Див. також 
 БО "Полтавський єврейський фонд Хесед Нефеш"
 Джойнт (організація)
 Hillel CASE
 Харківська хоральна синагога
 Солдатська синагога (Харків)
 Велика хоральна синагога (Полтава)

Благодійні фонди України
Благодійні організації
Волонтерські організації України
Засновані в Україні 2001
Єврейська громада
Єврейська культура
Єврейська освіта
Юдаїка
Неприбуткові організації